ČMS steht für:

 Časopis Maćicy Serbskeje, sorbische wissenschaftliche Zeitschrift der Maćica Serbska
 Česká matematická společnost, tschechische mathematische Gesellschaft, entstanden aus der Jednota českých matematiků a fyziků (Union tschechischer Mathematiker und Physiker)

siehe auch:
 CMS

Abkürzung